Andrzej Mercik (ur. 1947) – polski fizyk i pisarz science fiction
 Andrzej Mercik (1897–1986) – żołnierz Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, kawaler Orderu Virtuti Militari